Sam Witwer (né en 1977), acteur américain
 Stefan Wittwer (né en 1971), coureur suisse du combiné nordique
 Uwe Wittwer (né en 1954), peintre suisse